Bocskai István
 Bocskai István (1557–1606) erdélyi fejedelem
 Bocskai István (1953) gitáros, ötvös

Bocskay István
 Bocskay István (1875–1939 körül) tanítóképző-intézeti tanár
 Bocskay István (1919–1984) országgyűlési képviselő
 Bocskay István (1929) fogorvos, egyetemi tanár